Anna Karenina steht für:
 Anna Karenina, einen Roman von Leo Tolstoi

Verfilmungen:
 Anna Karenina (1920), deutscher Stummfilm von Friedrich Zelnik
 Anna Karenina (1927), US-amerikanische Verfilmung von Edmund Goulding
 Anna Karenina (1935), US-amerikanische Verfilmung von Clarence Brown
 Anna Karenina (1948), britische Verfilmung von Julien Duvivier
 Anna Karenina (1967), sowjetische Verfilmung von Alexander Sarchi
 Anna Karenina (1974), sowjetischer Tanzfilm von Margarita Pilikhina
 Anna Karenina (1985), US-amerikanischer Fernsehfilm von Simon Langton
 Anna Karenina (1997), internationale Verfilmung von Bernard Rose
 Anna Karenina (2012), internationale Verfilmung von Joe Wright
 Anna Karénina (2013), internationale Verfilmung von Christian Duguay

Weiters
 Anna Karenina (Ballett), Ballett von John Neumeier
 Anna Karenina (Schiff), ein Personen-Flussschiff in Moskau

Siehe auch:
 Anna-Karenina-Prinzip, allgemeines Prinzip in der Psychologie